Холанд или Холанн () — фамилия:
 Холанн, Альф-Инге (род. 1972) — норвежский футболист.
 Холанн, Деб (род. 1960) — американский политик.
 Холанн, Ингебрет (1878—1934) — норвежский скрипач, композитор и органист.
 Холанд, Ларс (род. 1962) — шведский лыжник.
 Холанн, Эрлинг (род. 2000) — норвежский футболист.
 См. также 
 барон Холанд
 Голанд
 Холланд